Příjmení Klimt, přechýleně Klimtová, nosí více osobností:
 Aurel Klimt (* 1972) – český animátor
 Ernst Klimt (1864–1892) – rakouský malíř historických námětů a dekorativní malíř
 Gustav Klimt (1862–1918) – rakouský malíř
 Jaroslav Klimt (* 1952) – český fotbalista
 Saša Klimt (1928–2018) – český motocyklový závodník
 Tomáš Klimt (* 1973) – český hokejista
 Vítězslava Klimtová (1941–2016) – česká malířka, ilustrátorka, grafička a spisovatelka
 Vojtěch Klimt (* 1973) – český publicista

Související články 
 Související jména
 Kliment (Klement)
 Klíma, Klimeš (Klimsch)

Slovanská příjmení
Česká příjmení